Holenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Holenbach (Brigach), im Oberlauf Wolfbach, linker Zufluss der Brigach beim Dorf Kirchdorf der Gemeinde Brigachtal im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Alter Holenbach, ehemaliger Mündungslauf des vorigen, heute eigenständiger Auenbach

Orte:
 Holenbach, deutscher Name von Saulxures-sur-Moselotte, einer Gemeinde im Département Vosges in der Region Lothringen, Frankreich
 Holenbach, alte Namensform von Hollenbach, einem Pfarrdorf der Gemeinde Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Holenbach, alte Namensform von Großholbach, einer Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz 

Siehe auch:
 Hohlenbach
 Hollenbach (Begriffsklärung)